

Persone 

 Adamo – abate italiano
 Adamo da Brema – storico e teologo tedesco

 Antonio Adamo – regista italiano di film pornografici
 Mark Adamo (1962) – compositore statunitense
 Nicola Adamo (1957) – politico italiano 
 Nicola Adamo – (1928-1980) è stato un politico italiano
 Salvatore Adamo – cantante e compositore italo-belga

Arte 

 Adamo – scultura di anonimo del XIII secolo, Musée de Cluny, Parigi
 Adamo – dipinto di Jan van Eyck, cattedrale di San Bavone, Gand
 Adamo – scultura di Tullio Lombardo, conservata al Metropolitan Museum of Art di New York
 Adamo - album discografico di Salvatore Adamo del 1965

Altro 
 Adamo – famiglia storica italiana
 Adamo – secondo alcune tradizioni religiose, il primo uomo sulla terra
 Adamo – nome proprio di persona maschile
 Lee Adamo – personaggio dell'universo immaginario di Battlestar Galactica
 William Adamo – personaggio dell'universo immaginario di Battlestar Galactica

Pagine correlate 

 Adam
 Adami
 Adamo ed Eva (disambigua)